La fausse maîtresse (roman), roman uit 1841 van Honoré de Balzac
 La fausse maîtresse (film), film uit 1942 gebaseerd op de gelijknamige roman